

Zoologie 
Amiga peut désigner :
 Amiga, un genre de lépidoptères.

Informatique 
Amiga peut désigner :
 Amiga, une entreprise fondée en 1982 sous le nom de Hi-Toro, qui a inventé le premier Amiga ;
 Amiga, une série d'ordinateurs fabriquée et commercialisée par Commodore International, le premier a été inventé par Amiga.

Musique 
Amiga peut désigner :
 Amiga, un label de musique est-allemand créé en 1947.

Personnalité 

 Coral Amiga, une actrice anglaise.